Balazar (Póvoa de Varzim)
 Balazar (Guimarães)